Arlington Heights (les Hauts d'Arlington) peut désigner diverses localités aux États-Unis :

 Arlington Heights dans l'État de l'Illinois ;
 Arlington Heights, quartier de Los Angeles ;
 Arlington Heights dans l'État de l'Ohio ;
 Arlington Heights dans l'État de Pennsylvanie ;
 Arlington Heights dans l'État de Washington.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme